Темников — русская фамилия (женская форма — Темникова) и топоним:

Фамилия 
 Темников, Александр Иванович (1923—2008) — слесарь Иркутского авиационного завода, Герой Социалистического Труда.
 Темников, Андрей Анатольевич (1957—2006) — русский писатель.
 Темников, Борис Николаевич (1925—????) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Темников, Геннадий Иванович (род. 1961) — советский и российский легкоатлет, тренер, спортивный функционер.
 Темников, Иван Викторович (род. 1989) — российский футболист.
 Темников, Фёдор Евгеньевич (1906—1993) — учёный-системотехник, один из основателей российской школы информатики.

 Темникова, Елена Владимировна (род. 1985) — российская певица и автор песен.

Топоним 
 Темников — город в Темниковском районе Мордовии России.

См. также 
 Темник
 Темниково